Джордж Майкл Волков (; 23 февраля 1914, Москва — 24 апреля 2000, Ванкувер) — канадский физик русского происхождения. Вместе с Робертом Оппенгеймером доказал существование нейтронных звёзд до их обнаружения.

Биография 
Родился в Москве в 1914 году под именем Георгий Михайлович Волков. В 1924 году вместе с родителями переехал в Ванкувер, Канаду; в конце 1920-х гг. семья также несколько лет провела в Харбине, где скончалась мать Волкова. Отец в 1936 вернулся в Россию и вскоре оказался в лагерях во время сталинских репрессий.

Волков окончил Университет Британской Колумбии (1934) и был одним из лучших студентов.

В 1936 г. поступил в аспирантуру к Роберту Оппенгеймеру и в 1939 г. в соавторстве с ним опубликовал свою наиболее известную работу, посвящённую нейтронным звёздам (см. Предел Оппенгеймера — Волкова).

С 1940 году работал в Университете Британской Колумбии. Тогда же вступил в брак с Ольгой Окулич, также русской эмигранткой. В 1943 году работал в Монреальской лаборатории в рамках Манхэттенского проекта.

За работы по программе создания реактора на тяжёлой воде в 1945 году был удостоен звания почётного доктора университета, став, по-видимому, самым молодым почётным доктором в истории канадской науки, а также получил в 1946 году Орден Британской Империи.

Наряду с научной деятельностью Волков много занимался организационной работой:

 в 1961—1970 гг. возглавлял отделение физики Университета Британской Колумбии;
 в 1970—1979 гг. был проректором университета по науке;
 в 1950—1956 гг. он был редактором «Canadian Journal of Physics»;
 в 1950—1954 гг., 1961—1963 гг., 1969—1979 гг. был членом Сената Британской Колумбии.
 в 1962—1963 гг. возглавлял Канадскую ассоциацию физиков.

Он также переводил научные статьи по физике с русского языка на английский.

Скончался в 2000 году в Ванкувере.

Награды 
В 1994 году за выдающиеся научные достижения удостоен Ордена Канады.

См. также 
 Роберт Оппенгеймер
 Предел Оппенгеймера — Волкова
 Манхэттенский проект

Примечания 

Выпускники Университета Британской Колумбии
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли
Преподаватели Университета Британской Колумбии
Русские эмигранты первой волны в Канаде
Физики XX века
Физики Канады
Физики по алфавиту
Президенты Канадской ассоциации физиков